Чуйко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Чуйко Вадим Тимофійович — хімік-аналітик, доктор хімічних наук.
 Чуйко Володимир Лук'янович (1941-2013) – український письменник, публіцист, літературний критик.
 Чуйко Олексій Олексійович (*1930 — †16 січня 2006) — вчений у галузі хімії, фізики та технології поверхні.
 Чуйко Сергій Михайлович (*24 вересня 1959) — український математик.
 Чуйко Василь Антонович — український журналіст, критик, редактор.
 Чуйко Володимир Вікторович (1839—1899) — літературний і художній критик, перекладач; один з авторів енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона.
 Чуйко Петро (*30 жовтня 1894 — †15 квітня 1970) — учасник визвольних змагань 1917—1920 рр., член-засновник УГВР.
 Чуйко Олег Анатолійович (*21 лютого 1962) — український письменник, публіцист.
 Чуйко Олександр Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чуйко Степан Степанович — сержант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Українські прізвища